Techno-Z (‚Technologie-Zentrum‘) steht für
 Techno-Z Verbund GmbH, eine Salzburger Betriebsansiedlungs- und Forschungs-Förderungseinrichtung
 Techno-Z Salzburg, ein Standort und Universitätscampus in Salzburg-Itzling